Shockumentary é um tipo de gênero de filmes documentais, algumas vezes parecidos com documentários de ficção, representando temas e cenas sensacionalistas. Também são chamados de Filmes Mondo, em alusão a Mondo Cane, o precursor da estética.

História 
Esse gênero teve início com a aparição do filme Mondo Cane, de 1962, de Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara e Franco Prospero, que obteve grande popularidade. Esse tipo de filme é fácil de reconhecer pelo seu nome, dado que é bastante usual o uso do termo Mondo em seus títulos. 

Ao largo dos anos os produtores buscaram destacar seus filmes de outros, acerca do valor de impacto de suas obras a fim de atrair o público. Crueldade aos animais, acidentes, cerimônias de iniciação, rituais e cirurgias são temas comuns. 

É importante ressaltar que muitas das ações são teatralizadas, ainda que os produtores afirmem que documentam a realidade. São consideradas pela crítica generalizada como filmes de muito mal gosto.

O filme de Russ Meyer, chamado Mondo Topless, foi um dos poucos documentários restritos ao círculo das velhas películas anteriores à era do VCR, que explorou a vida noturna de São Francisco dos anos 60, até porque os clubes noturnos eram uma novidade nos Estados Unidos.

O sentido do humor e a sensação de que a realidade podia ser um bom espetáculo ainda que forte, desapareceu com a obra de Jacopetti e Prosperi intitulada Africa Addio (1966), uma brutal mostra da realidade do continente africano, o qual vivenciava uma paulatina descolonização, mostrando cenas de caças de animais, homens devorados por eles, massacres étnicos, execuções e escravidão.

Outros exemplos de filmes que estão de acordo com essa temática são: Mondo di Notte, de Gianni Proia, Mondo Balordo, de Roberto Montero, e Mondo Ford, de Ricardo Fratelli.

Os anos 80 presenciaram um ressurgimento desses filmes, embora muito mais macabros, já que se enfocam somente em exibir mortes, em lugar das culturas exóticas do mundo. A série Faces of Death, de John Alan Schwartz, é provavelmente o exemplo mais conhecido. Os produtores, no entanto, usaram diversas sequências falsas, fazendo-as passar por reais, como a clássica cena do macaco no restaurante, do homem que é devorado pelo crocodilo, entre outras.
  
No século XXI, as películas Mondo se transformaram em um explícito espetáculo sangrento. É o caso de séries como Faces of Gore e Traces of Death. Existem nesses casos menos sequências simuladas. A maioria utiliza cenas provindas do Oriente Médio, sobretudo de ataques causados por fanáticos homens-bomba suicidas.

Filmes Mondo 
La saga Mondo Cane 
 Mondo Cane (1962). Itália. Direção e roteiro: Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara, Franco E. Prosperi. Música: Riz Ortolani. Duração: 108 minutos.

 La Donna nel Mondo (1963). Itália. Direção e roteiro: Franco E. Prosperi, Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti. Música: Riz Ortolani, Nino Oliviero. Duração: 107 minutos.

 Mondo Cane 2 (1963). Itália. Direção e roteiro: Franco E. Prosperi, Gualtiero Jacopetti. Musica: Nino Oliviero. Duração: 95 minutos. 

 Africa Addio (1966). Itália. Direção e roteiro: Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi. Música: Riz Ortolani. Duração: 139 minutos. Versão em inglês: 128 minutos.

 Addio Zio Tom (1971). Itália. Direção e roteiro: Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi. Música: Riz Ortolani. Duração: 136 minutos. Versão em inglês: 123 minutos.

Max Steele 
Ao final dos anos 80, Stelvio Massi, conhecido como Max Steele, promoveu as continuações Mondo Cane 3 e Mondo Cane 4 em vários vídeos lançados.

 Mondo Cane Oggi (a.k.a. Mondo Cane 3) (1986). Itália. Direção e produção: Stelvio Massi (Max Steele). Roteiro: Stelvio Massi. Duração: 78 minutos.

 Mondo Cane 2000, l'Incredibile (a.k.a. Mondo Cane 4) (1988). Itália. Direção e produção: Stelvio Massi (Max Steele). Roteiro: G. Crisanti.

Uwe Schier 
Em 1993, fotos de furacões editados em uma mecla de cenas apresentaram Addio ultimo uomo e Shocking Africa, etiquetando-o como o quinto capítulo da saga (teil V em linguagem alemã). 

 Mondo Cane teil V (a.k.a. Mondo Cane 5) (1993). Alemanha. Produtores: Uwe Schier e Gian Carlo Rossi.

Os Irmãos Castiglioni 
 Africa Segreta (a.k.a. Secret Africa) (1969). Itália. Diretores: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni. Duração: 103 minutos. Música: Angelo Francesco Lavagnino.

 Africa Ama (a.k.a. Africa Uncensored) (1971). Itália. Diretores: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni. Música: Angelo Francesco Lavagnino.

 Magia Nuda (a.k.a. Mondo Magic) (1975). Itália. Dirctores: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni. Música: Zacar.

 Addio Ultimo Uomo (a.k.a. The Last Savage) (1978). Itália. Diretores: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni. Música: Franco Godi.

 Africa Dolce e Selvaggia (a.k.a. Shocking Africa) (1982). Itália. Diretores: Angelo Castiglioni, Alfredo Castiglioni. Música: Franco Godi.

La Trilogia Savage 
 Ultime grida dalla savana (a.k.a. Savage Man, Savage Beast) (1975). Itália. Direção e roteiro: Antonio Climati, Mario Morra. Música: Carlo Savina. Duração: 94 minutos.

 Savana violenta (a.k.a. This Violent World) (1976). Itália. Direção e roteiro: Antonio Climati, Mario Morra. Música: Guido De Angelis, Maurizio De Angelis.

 Dolce e selvaggio (a.k.a. Sweet and Savage) (1983). Itália. Direção e roteiro: Antonio Climati, Mario Morra. Música: Daniele Patucchi.

Death Films 
Em 1978, Faces of Death popularizou um novo estilo mondo chamado Death Films (películas de morte), que consisistem completamente em mostrar humanos e animais morrendo em situações trágicas. Muitas imitações se seguiram e muitos utilizam filmagens de outros filmes mondo ou de mortes documentadas nos jornais.

 Faces of Death (1978-1996) (Seis partes). Direção e roteiro: John Alan Schwartz.

 The Worst of Faces of Death (1987). Direção e roteiro: John Alan Schwartz. Video compilado das primeiras três películas Faces of Death.

 Faces of Death: Fact or Fiction? (1999). Direção: John Alan Schwartz. Roteiro: John Alan Schwartz, James B. Schwartz. Documental sobre Faces of Death.

 Traces of Death (1993-2000) (Cinco Partes). Direção e roteiro: Damon Fox.

 Faces of Gore (1999-2000) (Três Partes). Direção e roteiro: Todd Tjersland.

 The Best of Faces of Gore (2000). Direção e roteiro: Todd Tjersland. Video compilado da série Faces of Gore.

Outras 
 Mondo Nudo (1963). Itália. Diretor: Francesco De Feo. Roteiro: Gian Carlo Fusco, Giuseppe Marotta. Música: Teo Usuelli.

 Il Pelo nel Mondo (1964). Itália. Direção e roteiro: Antonio Margheriti, Marco Vicario. Música: Bruno Nicolai, Nino Oliviero. (lançado nos EUA pela ABC como Go, Go, Go World!)

 Kwaheri (1964). EUA. Diretores: Thor L. Brooks, Byron Chudnow. Roteiro: Michael Vittes. Música: Byron Ross.

 I Malamondo (1964). Itália. Diretor: Paolo Cavara. Roteiro: Guido Castaldo, Paolo Cavara, Ugo Gregoretti, Francesco Torti. Música: Ennio Morricone.

 Le Schiave Esistono Ancora (a.k.a. Slave Trade in the World Today) (1964). Itália. Diretores: Maleno Malenotti, Roberto Malenotti, Folco Quilici. Roteiro: Baccio Bandini, Gianfranco Calderoni, Roberto Malenotti. Música: Teo Usuelli. 

 Mondo Balordo (1964). Itália. Diretor: Roberto Bianchi Montero. Roteiro: Guido Castaldo Francesco Torti. Música: Coriolano Gori, Nino Rosso.

 Mondo Topless (1966). EUA. Diretor: Russ Meyer. Música: The Aladdins.

 Mondo Freudo (1966). EUA. Diretor: Lee Frost. Música: Rodney Lee Bermingham, The Duvals, Chuck Morgan, Bill Wild.

 Mondo Bizarro (1966). EUA. Direção e roteiro: Lee Frost. Música: Lawrence Von Lattman.

 Sweden: Heaven and Hell (1968). Itália. Diretor: Luigi Scattini.

 Mondo Trasho (1969). EUA. Diretor e roteiro: John Waters.

 Shocking Asia (1974). Alemanha. Diretor: Rolf Olsen. Roteiro: Rolf Olsen, Ingeborg Stein Steinbach. Duração: 94 minutos.

 Notti Porno nel Mondo (a.k.a. Mondo Erotica) (1977). Itália. Direção e roteiro: Bruno Mattei. Música: Gianni Marchetti.

 This Is America (a.k.a. Crazy Ridiculous American People {UK}, a.k.a. Jabberwalk) (1977) EUA. Dirigido por Romano Vanderbes.

 This Is America - Part 2 (1977) EUA. Dirigido por Romano Vanderbes.

 Brutes and Savages (1978). EUA. Diretor: Arthur Davis. Roteiro: Jenny Craven. Música: Riz Ortolan.

 Mr. Mike's Mondo Video (1979). EUA. Diretor: Michael O'Donoghue.

 Des Morts (a.k.a. Of the Dead) (1981). Direção e roteiro: Jean-Pol Ferbus, Dominique Garny, Thierry Zéno. Música: Alain Pierre. Duração: 105 minutos.

 The Killing of America (a.k.a. Violence U.S.A. {Japan}) (1982). EUA. Diretor: Sheldon Renan, Leonard Schrader. Roteiro: Chieko Schrader, Leonard Schrader. Música: W. Michael Lewis, Mark Lindsay. Duração: 90 minutos.

 Mondo New York (1988) EUA. Diretor: Harvey Keith. Roteiro: Harvey Keith e David Silver. Duração: 83 minutos.

 Mondo Ford (2001) EUA. Diretor: Scott Calonico e Ricardo Fratelli. Roteiro: Scott Calonico e Ricardo Fratelli. Duração: 7 minutos.

Bibliografia 
 RE/Search No. 10: Incredibly Strange Films: A Guide to Deviant Films. RE/Search Publications 1986, ISBN 0-940642-09-3
 Killing for Culture: An Illustrated History of Death Film from Mondo to Snuff, by David Kerekes and David Slater, ISBN 1-871592-20-8, paperback, 1996
 Sweet and Savage, by Mark Goodall, Headpress, published March 2006

Links 
 Gore and Death
 rotten.com's shockumentary section 

Documentários